Byzantiner bezeichnet:

einen Einwohner Konstantinopels, der Hauptstadt des Byzantinischen Reichs, allgemein auch Untertanen dieses Reichs
ein Kriecher, siehe Byzantinismus
den eingedeutschten Namen des „Gold-Byzantiners“, siehe Solidus